Alberto Romero puede referirse a:

Alberto Romero Herrera (1860-1917), abogado y político chileno.
Alberto Romero (1896-1981), escritor chileno.
Alberto Romero (n. 1951), futbolista y entrenador argentino.
Alberto Romero Nieto (n. 1983), músico español.
Alberto "Berto" Romero Tomás (n. 1974), humorista español.
Alberto Romero, pintor chileno de la Generación del 13.